Прогресс М-41 — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущен к орбитальной станции «Мир». Серийный номер 241.

Цель полёта 
Доставка на орбитальную станцию (ОС) более 2400 килограммов различных грузов, в числе которых топливо, запас кислородной смеси, научное оборудование, средства индивидуальной защиты, посылки для членов экипажа. Доставка Конституции России космонавту Сергею Авдееву. Доставка аппаратуру «Модуль-М».

Хроника полёта 
 , в 14:28:43.093 (MSK), (11:28:43 UTC) — запуск с космодрома Байконур;
 , в 15:46:49 (MSK), (12:46:49 UTC) — осуществлена стыковка с ОС Мир к стыковочному узлу на агрегатном отсеке служебного модуля «Квант». Процесс сближения и стыковки проводился в автоматическом режиме;
 , в 14:20:44 (MSK), (11:20:44 UTC) — ТГК отстыковался от ОС и отправился в автономный полёт.

Перечень грузов 
Суммарная масса всех доставляемых грузов: 2438,3 кг

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»